

События 
 Конец Тюргешского каганата
 В 766 в первой пивной грамоте мира был подписан договор о доставке пива из города Гайзинген в монастырь Санкт Галлен.
 766—775 Карлуки завоевали Кашгарию, чтобы отвести угрозу со стороны Китая и тем самым расширить свои владения

Родились 
 Аль-Фадль ибн Яхья, Бармакид, сын визиря Яхьи.
 Хабаш аль-Хасиб, одна из самых важных и интересных фигур в ранней исламской астрономии и математики.

Скончались 
 Павел II (епископ Неаполя).
 Сабин (хан Болгарии).
 Умор, хан Болгарии.
 Фолламан мак Кон Конгалт, король Миде.

См. также